Cosmopirnodus är ett släkte av kvalster. Cosmopirnodus ingår i familjen Oripodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cosmopirnodus